Масата́н () — топоним, распространённый в Мексике. В переводе с языка науатль означает «место оленей».

 Масатан — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Масатан — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.

 Масатан — муниципалитет в штате Сонора;
 Масатан — город и административный центр вышеуказанного муниципалитета.

 Масатан — посёлок в штате Наярит, муниципалитет Компостела.